Steffi Renz (* 26. Februar 1970 in Urach) ist eine deutsche Moderatorin und Journalistin.

Werdegang 
Ihre beruflichen Anfänge hatte sie als Moderatorin und Redakteurin bei den lokalen Radiostationen Radio Achalm, Radio RT4 und Neckar-Alb-Radio. Durch die Tätigkeit im Radiobereich wurde Renz im Rahmen der Heimspiele des VfB Stuttgart in der Saison 1990/91 als Moderatorin für das Stadion-Rahmenprogramm eingesetzt. Zeitweise war sie auch bei schawa TV, Stuttgart als Redakteurin im TV-Bereich aktiv.

Von 1999 bis 2003 trat Renz als Stadionsprecherin des SSV Reutlingen 05 in der 3. Liga und 2. Bundesliga im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche auf. Nachdem Claudia Wunderlich beim 1. FC Nürnberg als erste Stadionsprecherin aufgetreten war, folgte Renz ab 1999 und war zeitweise die einzige „weibliche Stimme“ in den Fußballstadien Deutschlands der Profiligen. In dieser Zeit war sie ebenfalls verantwortliche Redakteurin der SSV-Stadionzeitung „anpfiff“ sowie als Pressereferentin beim SSV Reutlingen 05 angestellt.

Seit 2003 ist sie als freie Journalistin u. a. für den Reutlinger General-Anzeiger und das Jugend-Fußballmagazin Just kick-it! tätig. Nachdem Renz Veranstaltungen verschiedenster Art moderiert hat, verstärkt sie nun seit 2012 das Team des Radiosenders ANTENNE 1 und tritt als Messe- und Eventmoderatorin in Erscheinung. So moderierte sie u. a. auf der Internationale Bäckereiausstellung iba, auf der Messe für Caravan, Motor und Touristik, wiederholt die Skirennen des SC Steinlach um den Steinlach-Cup, anlässlich der Stadtfeste in Reutlingen und Tübingen, beim jährlichen Reutlinger Weihnachtsmarkt und bei der ersten Veranstaltung in der neuen Reutlinger Stadthalle, der Silvestergala 2012/13.

Renz bietet zudem Seminare zu den Themen Sprech- und Stimmtraining, Moderation und Pressearbeit an.

Weblinks 
 Homepage von Steffi Renz

Journalist (Deutschland)
Moderator
Deutscher
Geboren 1970
Frau
Stadionsprecher (Fußball)